Kriwaczek ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Kriwaczek (1937–2011), britischer Historiker und Fernsehproduzent
 Rohan Kriwaczek, britischer Geiger und Autor